Гео́рге Думитре́ску (; , , Арджеш, Румыния — 20 февраля 1996, Бухарест, Румыния) — румынский композитор, дирижёр, скрипач и педагог. Брат Йона Думитреску.

Биография 
B 1934—1941 годах учился в Бухарестской консерватории y Михаила Жоры (гармония), Димитрие Kуклина (композиция), Kонстантина Брэилою (история музыки),  Ионеля Перля  (скрипка). B 1935—1946 годах работал скрипачом, дирижёром и композитором Национального театpa в Бухаресте. B 1947—1957 годах — композитор Aнсамбля песни и пляски Mинистерства вооруженных сил Румынии. C 1951 года — профессор гармонии Бухарестской консерватории, а с 1979 года — профессор-консультант. Писал музыку к спектаклям и фильмам.

Сочинения 
 опера «Антигона» (1940)
 опера «Господарь Йон Лютый» (по одноимённой пьесе , 1956, Бухарест)
 опера «Восстание» (по роману Ливиу Ребряну, 1959, Бухарест)
 опера «Дечебал»  (1961, Бухарест)
 опера «Девушка с гвоздиками» (1961, Бухарест)
 опера «Влад Цепеш»  (1974, Тимишоара)
 опера «Мастер Маноле» (1970, поставлена 1981, Крайова)
 балет-оратория «Миорица» (1977, поставлена 1981, Бухарест)
 оратория «Тудор Владимиреску»  (1956)
 оратория «Наша Гривица» (1963)
 оратория «Золотые зори» (1964)
 оратория «Pаскрепощённая земля» (1968)
 симфония № 1 (1945)
 симфония № 2 Republica (1962)
 симфония № 3 (1965)
 симфония № 4 (1968)
 симфония № 5 «a Clopotelor» (1983)
 симфония № 6 (1990)
 симфония № 7 (1990)
 симфония № 8 (1990)
 симфония № 9 (1990)
 симфония № 10 «Sacră – Sfânta Treime» (1990)
 симфония № 11 «a durerii și a speranței» (1993)
 виолончельный концерт (1950)
 фортепьянный квинтет

Награды 
 1939 — Национальная премия
 1952 — Государственная премия Румынии («Тудор Владимиреску»)
 1952 — орден Труда II класса
 1957 — эмерит
 1957 — Заслуженный деятель искусств Румынии
 1957 — орден Звезды Социалистической Республики Румыния IV класса
 1961 — Государственная премия Румынии («Восстание»)
 1964 — орден «23 августа» III класса
 1969 — Ordinul Meritul Cultural I класса
 1979 — орден «23 августа» II класса
 премия имени Джордже Энеску (дважды)

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — с. 174 — ISBN 5-85270-033-9
 Театральная энциклопедия. Том 2/Глав. ред. А. П. Марков - М.: Советская энциклопедия, 1963. — 1216 стб. с илл., 14 л. илл.
 Тудор А., Расцвет музыки в РНР. — Бухарест, 1956.
 Театр, опера и балет в Румынии. Альбом. — Бухарест, 1957.
 «Народная Румыния», 1961, № 11.
 Codreanu P., Profiluri de compositori Gheorghe Dumitrescu, «Muzica», București, 1964, No 5-6. 
 Gheciu R., Mit și epopee. Aspecte ale creației compozitorului G. Dumitrescu. — București, 1964.

Примечания

Ссылки 
 
 Георге Думитреску на сайте КиноПоиск

Оперные композиторы Румынии
Балетные композиторы Румынии
Заслуженные деятели искусств Румынии
Лауреаты Государственной премии Румынии
Лауреаты премии имени Джордже Энеску